Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 23. Европском првенству у атлетици у дворани 1994. године одржано је  11. марта  у Паризу (Француска)
  
Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1992. у Ђенови  није бранила  Лариса Бережна из Уједињеног тима.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 скакачица удаљ из  13 земља.

  Аустрија (1)
  Грчка (1)
  Данска (1)
  Естонија (1)
  Италија (2)
  Немачка (3))
  Пољска (1)
  Русија (2)
  Румунија (1)
  Словенија (1)
  Украјина 2)
  Француска (1)
  Хрватска (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1994. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку удаљ у дворани 19894. године пре почетка првенства 13.марта 1994), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) 
{| class="wikitable"
|-
| 1. ||Хајке Дрекслер||  || 7,19 || 6.март || 1. СРЛ 
|-
| 2. || Лариса Бережна|| || 6,62 || 1. март || 4. СРЛ  
|-
| 3. || Лудмила Нинова||  || 6,61 || 1. фебруар ||5. СР 
|-
| 4. || Маријета Илку|| || 6,60 || 23. јануар || 6. СРЛ
|-
| 4. || Јелена Рупасова|| || 6,60 || 23. јануар ||6. СРЛ
|-
| 6.  ||Лариса Никитина ||  || 6,59 ||2. фебруар || 8. СРЛ
|-
| 7. ||Јана Кузњецова|| || 6,57 || 23. јануар|| 9. СРЛ
|-
| 7. ||Вера Малолетњева|| || 6,57 || 25. јануар|| 9. СРЛ
|-
| 7. ||Рита Инанчи|| || 6,57 || 25. јануар|| 9. СРЛ
|-
| 10.|| Oluyinka Idowu  ||   || 6,51 ||12. фебруар   ||12. СРЛ 
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

  Освајачице медаља  

 Резултати 
Ово је прво Европско првенство у дворани где су тачкичарке у скоку удаљ имале два нивоа такмичења:квалификације и финале. Квалифокациона норма за пласман међу 12 финалисткиња износила на 6,40 метара. Норму је испунилео 12 такмичарки, (КВ) а 4 су се пласирале на основу постигнутог резултата (кв).

 Квалификације Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља'''

Финале

Укупни биланс медаља у скоку удаљ за жене после 23. Европског првенства у дворани 1970—1994.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок удаљ за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Комптетни резултати са ЕПд 1994. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1994. на сајту todor66.com
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1994.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици у дворани